Utagawa Kunitoshi ist der Name folgender Personen:

* Utagawa Kunitoshi (Ukiyo-e-Künstler, 1847) (1847–1899) (jap. 歌川国利), Meister des japanischen Holzschnitts (Ukiyo-e)
 Utagawa Kunitoshi (Ukiyo-e-Künstler, 1868) (1868–1912) (jap. 歌川国歳), Meister des japanischen Holzschnitts (Ukiyo-e)